

Населені пункти та їхні частини

 Каліна — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Каліна — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Каліна — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Каліна — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Каліна — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Каліна — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Каліна — частина села Седлиська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каліна — колонія в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каліна — лісова осада в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства

Каліна() — село у повіті Караш-Северін, комуна Догнеча

Див. також 
 Калина (значення)

Примітки